De Serie A 1933/34 was het 33ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het vijfde seizoen van de Serie A. Juventus werd voor de vierde opeenvolgende keer kampioen.

Eindstand

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1933/34